Tractat del Trianon, signat al Gran Trianon a l'acabament de la Primera Guerra Mundial entre els aliats de la Primera Guerra Mundial i Hongria 
 Palaus:: 
 Grand Trianon, palau prop de Versalles
 Petit Trianon, palau prop de Versalles
 Teatres:
 El Trianon o Pompeia (music-hall), nom amb què fou conegut de 1901 a 1907 el music-hall a l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona 
 El Trianon o Teatre Talia (Barcelona), nom amb què fou conegut de 1913 a 1915 el del Paral·lel de Barcelona.
 Le Trianon, sala de cinema i teatre del 18è arrondissement de París al peu de Montmartre 
 Teatro Trianón, teatre de Lleó, Castella i Lleó, Espanya 
 Altres edificis:
 Trianon (Frankfurt), gratacel de Frankfurt del Main, Alemanya